Plainevaux (Luik), een plaats en deelgemeente van de gemeente Neupré in de Belgische provincie Luik.
Plainevaux (Luxemburg), een plaats in de deelgemeente Nollevaux van de gemeente Paliseul in de Belgische provincie Luxemburg.